Jméno Maleč nese více sídel:

 Maleč – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Maleč (Strašín) – část obce Strašín v okrese Klatovy
 Maleč (zámek)

Externí odkazy